Ande kan syfta på följande:
 Ande, ett begrepp inom religion och filosofi

Geografi

Frankrike 

 Andé, kommun, departementet Eure i regionen Normandie,

Kina 

 Ande (socken), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar